Cornejo est un nom propre espagnol qui peut désigner :

Astronomie 
 (8447) Cornejo, astéroïde.

Patronyme 

 Cristian Cornejo (1995-), coureur cycliste chilien ;
 Fernanda Cornejo (1989-), mannequin équatorienne ;
 Fernando Cornejo (1969-), joueur chilien de football ;
 María Francisca de las Llagas Cornejo (1874-1964), religieuse équatorienne ;
 Marisa Cornejo (1971-), artiste chilienne ;
 Patricio Cornejo (1944-), joueur chilien de tennis.

Toponyme 

 , localité de la commune espagnole de Merindad de Sotoscueva, dans la province de Burgos, communauté autonome de Castilla y León.